

Persone 
 Adolfo Azzi (1837 – 1860) – militare e patriota italiano
 Arnaldo Azzi – generale e politico italiano
 Enrico Azzi (fl. XX secolo) – medico e politico italiano
 Francesco Azzi – militare italiano
 Jennifer Azzi – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Paolo Azzi – dirigente sportivo italiano
 Paulo Azzi – calciatore brasiliano
 Rodolfo Azzi – psicologo brasiliano
 Viscardo Azzi – militare italiano

Altro 
 Hayasa-Azzi – antica confederazione formata nel territorio dell'attuale Trabzon